Трухано́вский — русская фамилия.

Известные носители